Ел Ваивен има више значења:

 Ел Ваивен (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Ваивен (Куахиникуилапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ваивен (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику